Het WTA-tennistoernooi van Newport Beach (officieel Oracle Challenger Series) van 2018 vond plaats van 22 tot en met 28 januari 2018 in de Amerikaanse plaats Newport Beach. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Doordat dit de eerste editie van het toernooi was, was er geen titelverdedigster.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Christina McHale strandde in de eerste ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door landgenote Jamie Loeb.

De Amerikaanse Danielle Collins, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, won de titel. In de finale versloeg zij de Russische kwalificante Sofja Zjoek in drie sets. Collins wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer verloor haar openingspartij van het zevende reekshoofd, Ajla Tomljanović uit Kroatië.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Mariana Duque Mariño (Colombia) en María Irigoyen (Argentinië), strandde al in de eerste ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de Bulgaarse Elitsa Kostova en de Chileense Daniela Seguel.

Het ongeplaatste duo Misaki Doi en Jil Teichmann won het toernooi. In de op zaterdag 27 januari gespeelde finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jamie Loeb (VS) en Rebecca Peterson (Zweden) in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Japanse Doi had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere part­ners; de Zwitserse Teichmann geen.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Taylor Townsend uit de Verenigde Staten – zij waren als vierde geplaatst, en bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Newport Beach 2018
Newport Beach